Брета́нь-д'Арманья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 110 км на захід від Тулузи, 45 км на північний захід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 179 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 398,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бретань-д'Арманьяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бретань-д'Арманьяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер